Mesfin steht u. a. für:

 einen Fürstentitel im kaiserlichen Äthiopien.
 Mesfin Industrial Engineering PLC, eine metallverarbeitende Firma in Mek’ele (Tigray, Äthiopien).

Mesfin ist der Familienname folgender Personen:

 Nahom Mesfin (* 1989), äthiopischer Leichtathlet
 Seyoum Mesfin (1949–2021), äthiopischer Politiker
 Tesfayohannes Mesfin (* 1974), eritreischer Leichtathlet